

Крушинець — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Крушинець — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства